Pentagon Records ist ein österreichisches Independent-Label, das von Protagonisten der Wiener Hip-Hop Szene betrieben wird.

Das Ziel dieses Labels ist es, mit Hilfe internationaler Headliner die heimischen Künstler an ein größeres Publikum zu führen. Pentagon versucht dieses auch durch Mitarbeit bei szeneüberschneidenden Projekten, wie zum Beispiel das Mitwirken und Mitgestalten an dem Theaterstück Rap Attack.

Die Mitarbeiter / Aktivisten der Pentagon Productions sind selber schon seit ungefähr zehn Jahren mit ihrer Hip-Hop Crew Herbe Mischung aktiv. Sie sind nicht nur in der heimischen Szene durch Auftritte, Releases und Radiosendungen, sondern auch über die Landesgrenzen bekannt. Sie haben im internationalen Bereich auch schon mit anderen Crews wie den holländischen Wu Tang Killabeez Cilvarringz und den Artists auf dem bulgarischen Label Sniper Records gearbeitet.

Mitglieder 

 Herbe Mischung
 VS Verstärkung
 Geladene Gäste
 MP AL
 StvdB
 M.O.F
 Mero
 MOK

Diskografie 

 2002: Herbe Mischung – Auch Eure Stadt Wird Brennen
 2003: Herbe Mischung – Eingemischt & Aufgemischt
 2006: M.O.F – Doppelleben
 2007: VS Verstärkung – Gebrandmarkt
 2008: Pentagon Records Label Sampler Vol.1 – Alle auf Einen
 2008: MP AL – Da ALbum

Weblinks 

 Homepage von Herbe Mischung

Österreichisches Musiklabel
Hip-Hop-Label
Independent-Label